Toponímia:
 Summit (Arizona), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Summit (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Summit (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Summit (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Summit (Mississipí), poble dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Summit (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Summit (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Summit (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 Summit Park és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah
 Summit Station, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Mount Summit, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Miscel·lània:
 Summit (supercomputador)
 Roger K. Summit (Detroit, Michigan, 1930), fundador de Serveis d'Informació del Diàleg i pioner de la recerca en línia moderna
 World Summit Awards, sistema de premis que selecciona i promou la innovació digital local per millorar la societat